Einbildung steht für:

 Eine Vorstellung, die nicht der Realität entspricht. Siehe: Wahnvorstellung.
 Eine anschauliche Vorstellungskraft. Siehe: Imagination.
 Eine geistige Vorstellung. Siehe: Phantasie.
 Zu großes Selbstwertgefühl. Siehe: Hochmut.